Riquelme ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Riquelme (1894–1968), spanischer Schauspieler
 Blas Riquelme (1929–2012), paraguayischer Latifundist
 Carlos Riquelme (1914–1990), mexikanischer Schauspieler
 Francisco Riquelme, mexikanischer Paläontologe
 Juan Román Riquelme (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Larissa Riquelme (* 1985), paraguayisches Model und Theaterschauspielerin
 Pablo Lizama Riquelme (* 1941), chilenischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Antofagasta
 Rodrigo Riquelme (* 2000), spanischer Fußballspieler